Roi Et (provincie), een provincie in het noordoosten van Thailand.
Amphoe Mueang Roi Et, het hoofddistrict van de gelijknamige provincie in het noordoosten van Thailand.
Roi Et (stad), zowel de hoofdstad van het district als van de gelijknamige provincie in Thailand.